Zetra Olympic Hall (Olympic Hall Juan Antonio Samaranch), overdekt sportstadion in Sarajevo.
 Zetra Ice Rink, onoverdekte langebaanschaatsbaan in Sarajevo.